Ananthura är ett släkte av kräftdjur. Ananthura ingår i familjen Antheluridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Ananthura